Хидер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хидер, Аббас (род. 1973) — немецкий писатель иракского происхождения.
 Хидер, Джон (род. 1977) — американский актёр и сценарист.